Rodolfo Ayres Braga (Santos, ) é um compositor, guitarrista e baixista brasileiro. Atua como sideman e baixista convidado em várias bandas da capital paulista.

Foi  cofundador da banda Joelho de Porco, 
Em  1973 viaja para New Orleans, onde cursou o Delgado Jr. College ,onde estudou música, teoria, piano e violão. 

Em 1975 é chamado para acompanhar o cantor Fabio Jr. que tinha um programa com o cantor e compositor Silvio Brito na extinta TV Tupi. No ano seguinte é convidado para substituir a saída do baixista) da banda progressiva Terreno Baldio. 

Compositores do estado de São Paulo
Baixistas do estado de São Paulo
Guitarristas do estado de São Paulo
Naturais de Santos